XH steht als Abkürzung für:
 Belle Air, als IATA-Code einer albanischen Airline 
 Steinkjer in der Provinz Trøndelag, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)

xh steht als ISO-Code für:
 isiXhosa, südafrikanische Sprache

Abkürzung